Seerig ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Seerig (1797–1862), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Thomas Seerig (* 1960), deutscher Politiker (FDP)